Гоццано () — итальянская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Гоццано, Гвидо (1883—1916) — итальянский поэт и писатель.

Топоним 
 Гоццано — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.